Дейв Гантер (,  1 січня 1958, Петролія, Онтаріо) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Тричі ставав володарем Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1975 року в ОХА.

1978 року був обраний на драфті НХЛ під 17-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Едмонтон Ойлерс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Вінніпег Джетс».

Загалом провів 851 матч у НХЛ, включаючи 105 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

У 1984, 1985 та 1987 роках ставав володарем Кубка Стенлі, і всі три рази граючи за команду «Едмонтон Ойлерс».

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти ВХА
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»